Guta puede referirse a: Hacer el Guta

Dícese del ser humano sin objetivo conocido en posición inmóvil o de espera en lugar no acondicionado al efecto, p.ej. Chaflán 

 

  La cuzzupa, un dulce de Calabria, Italia;
 Guta (también Ghouta),  un suburbio de Damasco, Siria.
  La gutagamba, una goma resinosa.